Detta är en lista över sjöar i Botkyrka kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Botkyrka kommun.

Lista

Botkyrka kommun
 Lista